Contea di Cedar o Cedar County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Cedar (Iowa)
 Contea di Cedar (Missouri)
 Contea di Cedar (Nebraska)